Preusmjeri Nacrt:RIM-161 Standard Missile 3